Зеркалы — название населённых пунктов в России:
 Зеркалы — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Зеркалы — деревня в Милославском районе Рязанской области.